Галузеві будівельні норми (ГБН)— нормативно-правовий акт, затверджений міністерством в межах своїх повноважень у разі відсутності державних будівельних норм або необхідності встановлення вимог до будівництва окремих видів споруд, що конкретизують вимоги державних будівельних норм.

Див. також 
 Будівельні норми
 Державні будівельні норми
 Територіальні будівельні норми
 Центральний фонд будівельних норм

Посилання 
 Галузеві будіельні норми України (ГБН) 
 Закон України про будівельні норми 

Нормування у будівництві
Державні будівельні норми